Grozești ist der Name mehrerer Orte 

in Rumänen:
 Grozești (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Grozești (Mehedinți), Gemeinde im Kreis Mehedinți

in der Republik Moldau:
 Grozești (Nisporeni), Gemeinde im Rajon Nisporeni